Алекса́ндр Генна́дьевич Корешко́в (, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — советский и казахстанский хоккеист, левый нападающий, участник Олимпийских игр и чемпионатов мира. Старший брат Евгения Корешкова.

Биография 
Начинал играть в родном Усть-Каменогорске за «Торпедо», после пяти сезонов вместе с братом Евгением перешёл в магнитогорский «Металлург». В «Магнитке» провёл 10 сезонов, был капитаном, выступал в звене вместе с младшим братом. За годы выступления в Магнитогорске становился лучшим снайпером, дважды выигрывал чемпионат России и становился серебряным призёром, трижды выигрывал бронзу, также дважды побеждал в Евролиге, обладатель Суперкубка Европы.

В сезоне 2004/05 сменил три команды («Сибирь», «Северсталь» и «Мечел»), после чего вернулся в свой первый клуб, который к тому времени уже назывался «Казцинк-Торпедо». В сезоне 2007/08 перешёл в астанинский «Барыс», с которым выиграл Чемпионат Казахстана и дошёл до 1/4 финала ВХЛ, а в следующем сезоне Барсов приняли в КХЛ. Последним для Александра стал сезон 2009/10.

В октябре 2010 года возглавил отдел по развитию детско-юношеского хоккея казахстанской Федерации хоккея с шайбой.

Достижения 
Командные
 Финалист Кубка ИИХФ-96;
 Чемпион России 1998/99 и 2000/01;
 Обладатель Кубка России 1997/98;
 Серебряный призёр Чемпионата России 1997/98 и 2003/04;
 Бронзовый призёр Чемпионата России 1994/95 (МХЛ), 1999/00 и 2001/02;
 Победитель Евролиги 1998/99 и 1999/00;
 Обладатель Суперкубка Европы 2000;
 Победитель Первого дивизиона Чемпионатов Мира 2003 и 2009 гг.;
 Серебряный призёр зимних Азиатских игр 2007 г.
 Чемпион Казахстана 1993, 1994, 2007—2009 гг.

Индивидуальные
 Награждён медалью «Ерен еңбегі үшін» («За трудовое отличие»).
 Лучший снайпер (31 гол) Чемпионата России 1998/99;
 Лучший бомбардир (13 очков) плей-офф российской Суперлиги 2000/01;
 Обладатель приза «Три бомбардира» 1995 (вместе с Евгением Корешковым и Константином Шафрановым), 1999 (с Евгением Корешковым и Равилем Гусмановым) и 2001 (с Евгением Корешковым и Юрием Кузнецовым) годов.
 Обладатель приза «За верность хоккею» 2010 года (вручается лучшему хоккеисту-ветерану, внесшему весомый вклад в успех своей команды);
 Обладатель приза «Джентльмен на льду» сезона 2003/2004.
 Лучший хоккеист Казахстана 1998 года;
 Лучший ассистент (32 передачи) Высшей лиги чемпионата России 2005/06, зона «Восток».

Семья 
Три брата Александра также бывшие хоккеисты, каждый из них добился разных успехов.

Вместе с Евгением (1970 г.р.) Александр играл практически на протяжении всей карьеры, причем не только в сборной и клубах, но и в одном звене. Евгений с 2007 года занимается тренерской деятельностью.

Самый старший брат Корешковых — Игорь (1966 г.р.) — выступал за «Авангард», «Автомобилист» и ЦСК ВВС, а в сезоне 1996/97 провёл 9 матчей (1 гол и 1 передача) за магнитогорский «Металлург». Ныне так же является тренером. У него есть сын Ростислав (1989 г.р.), который так же занимается хоккеем.

Младший брат — Дмитрий — тоже занимался хоккеем, но далеко не пошёл.

Все четверо воспитанники усть-каменогорской хоккейной школы, в которую их отдал отец Геннадий — спортсмен-любитель.

Статистика выступлений

Статистика выступлений за сборную Казахстана

См. также 
Список лучших снайперов чемпионатов СССР и России по хоккею с шайбой

Примечания

Ссылки 
 Статистика на global-sport.ru
 Статистика Александра Корешкова на сайте shaiba.kz

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК СКА Свердловск
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2006 года